В одиночному розряді тенісного турніру Buick Riviera Classic 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Андреа Джегер здобула титул, у фіналі перемігши Гану Мандлікову 7-5, 4-6, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (півфінал)
 Відсутня
 Біллі Джин Кінг (1-ше коло)
 Гана Мандлікова (фінал)

 Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Андреа Джегер (переможниця)
 Кеті Джордан (чвертьфінал)
 Вірджинія Рузічі (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Buick Riviera Classic